Ни́колас Джон «Ник» Тейт (; 18 июня 1942, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийский ,  и .

Биография и карьера 
Николас Джон Тейт родился 18 июня 1942 года в Сиднее (штат Новый Южный Уэльс, Австралия) в семье актёров  (1915—1979) и  (1908—1975), которые были женаты в 1940—1954 годы. Его бабушка и дедушка по материнской линии были также актёрами, родом из Ирландии и Великобритании, которые выступали в водевиле. У его отца русские корни.

Наиболее известен ролью пилота Алана Картера в британском научно-фантастическом телесериале 1970-х годов «», а также ролью Джеймса Гамильтона в австралийской мыльной опере 1980-х годов «».

Тейт женат на Хейзел Баттерфилд Тейт, у них двое детей — сын Томас (род. 1979) и дочь Джессика (род. 1986).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры мыльных опер Австралии
Киноактёры Австралии